A competição até 100 kg masculino do judô nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2016 ocorreu no terceiro dia de jogos, 10 de setembro na Arena Carioca 3. O sul-coreano Gwanggeun Choi conquistou a medalha de ouro após derrotar o brasileiro Antônio Tenório.

Medalhistas

Resultados

Repescagem 

Judô nos Jogos Paralímpicos